Guatire peut désigner :

Toponymes

Guatire : chef-lieu de la municipalité de Zamora dans l'État de Miranda ;
 Guatire : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Zamora dans l'État de Miranda ;
 Río Guatire : un cours d'eau du pays.

Homonymie de toponyme